Subelativ är ett grammatiskt kasus som anger någonting underifrån, från, från emot, med eller av. Kasuset förekommer i lezginska.

Kasus